A lista abaixo contém os principais títulos da história do Vitória Sport Clube no futebol, incluindo a categoria profissional e divisões de base. Também constam na lista os principais títulos obtido pelo clube no voleibol, basquetebol,futebol de praia andebol, kickboxing e muay thai.

Futebol

Nacionais
 Taça de Portugal: 2012/13
 Supertaça de Portugal: 1987/88 (Vitória 2-0 FC Porto e FC Porto 0-0 Vitória).
Vice-campeonato da Taça de Portugal: 6 vezes (1941/42; 1962/63; 1975/76; 1987/88; 2010-2011; 2016-17).

Regionais
 9 vezes Campeão Distrital de Braga (1936/37, 1937/38, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45, 1945/46)
 Taça A.F.Braga (1964-1965)
4 vezes vencedor da Taça de Honra A.F.Braga (1978/79, 1981/82, 1982/83 e 1983/84)
3 vezes Campeão do Minho (1938/39, 1939/40 e 1940/41)
8 vezes vencedor do Campeonato de Reservas da A.F.Braga (1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69 e 1971/72)

Troféus Prestigiantes
Vice-campeão da Pequena Taça do Mundo em 1966 
Troféu Villa de Gijón em 2012
Troféu Juan Acuña em 2007 http://www.deportivo-la-coruna.com/page.php?cid=18
Taça Cidade de Albufeira em 2007 http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=170:vitoria-conquista-taca-cidade-de-albufeira&catid=48:desporto&Itemid=41
Troféu Cidade de Vigo em 2004 https://web.archive.org/web/20120704162458/http://www.celtavigo.net/Portal-GZ/contenido.php?c=38#contenido
Troféu do Guadiana em 2001
Troféu Memorial Quinocho em 1997 https://web.archive.org/web/20120704162628/http://www.celtavigo.net/Portal-GZ/contenido.php?c=41#contenido
Troféu Luís Otero em 1974
Troféu Somelos Helança em 1969
Troféu Clermont Ferrand, ganho ao Olympique Lyon em 1969
6 Troféus ganhos, numa digressão em 1966 aos Estados Unidos da América, e onde se destacaram, os que deram os triunfos, nas partidas com o AEK Atenas por 1-0, e com o Estrela Vermelha de Belgrado após a marcação de grandes penalidades, e que levaram alto o nome do Vitória Sport Club no Continente Norte - Americano.
11 Troféus Conquistados, numa digressão em 1959 a África, mais concretamente Angola, Moçambique e África do Sul, (onde ganhou todas as partidas realizadas com a excepção de uma, com uma formação da África do Sul com a qual empatou),e que fez eco de grande destaque na imprensa nacional. Na Cidade-Berço, a Equipa foi recebida de forma apoteótica, por milhares de Vitorianos e Vimaranenses, que tributaram estas Conquistas.
Outros TroféusLiga do Futuro em 2010/2011
Troféu Cidade de Guimarães Património Mundial da Humanidade em 2007, após vencer o Deportivo
Inúmeras Taças Amizades do Minho, ganhas ao Sp.Braga
3 Taças Cidade de Vizela em 2002, 2003 e 2004
Troféu Cidade das Caldas da Rainha em 2002, após vencer o Caldas e a Académica de Coimbra
Torneio de Verão da Cidade da Póvoa de Varzim em 1986 e 1988
Taça Concórdia em 1935 ganha ao Sp.Braga

Futebol de Formação
 Campeonato Português de Juniores: 1990/91 (Vitória 0-0 Sporting, vencido após grandes penalidades). 
 Campeonato Português de Iniciados: 1995/96 (Vitória 1-0 Benfica).
 Campeonato Português de Juvenis: 2013/14.

 Voleibol
MasculinoTaça de Portugal de Voleibol 2008/09.Campeonato Português de Voleibol 1ª Divisão A1: 2007/08.Campeonato Português de Voleibol 1ª Divisão A2: 2000/01.Campeonato Português de Voleibol 2ª Divisão: 1999/00.Campeonato Português de Voleibol 3ª Divisão: 2011/12.Campeonato Português de Voleibol de Infantis: 2007/08.

FemininoCampeonato Português de Voleibol da 2ª divisão: 2 vezes (1980/1981 e 2006/2007).Campeonato Português de Voleibol de Juniores: 1981/82.Campeonato Português de Voleibol de Iniciados: 2 vezes (1983/84 e 2007/08).Campeonato Português de Voleibol de Juvenis: 1985/86.

 Basquete
MasculinoTaça de Portugal de Basquetebol: 2007/08 e 2012/2013.  Troféu António Pratas 2008/2009Campeonato Português da Proliga de Basquetebol: 2006/07.Taça Portugal de Basquetebol de Juniores: 2006/07.

FormaçãoCampeão Distrital Cadetes Femininos: 2007/08.Campeão Distrital Cadetes Masculinos: 2007/08.Campeão Distrital Juniores Femininos: 2007/08.Campeão Distrital Juniores A Masculinos: 2007/08.Vencedor da Taça Nacional Zona Norte: 2007/08.

Futebol de PraiaCircuito Nacional de Futebol de Praia: 2010/2011.

 Andebol
MasculinoCampeonato Nacional da 3ª Divisâo: 2020/21.Campeonato Português de Andebol em Infantis: 1989/90 e 1990/1991.

 Kickboxing
MasculinoCampeão Ibérico: 2012 (Atleta: António Sousa).Campeão Mundial de Kickboxing na disciplina de Full-Contact: 2012 (Atleta: António Sousa).Campeão Ibérico da divisão de profissionais: 2011 (Atleta: Fernando Zenga).Campeão do Mundo(categoria 88 kg): 2009 (Atleta: António Sousa).Campeonato Intercontinental de Kickboxing (categoria 94 kg): 2007/08 (Atleta: António Sousa).Campeonato Mundial de Kickboxing (categoria -54 kg): 2007/08 (Atleta: Fernando “Zenga” Machado).Campeonato Português de Kickboxing K1: 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12Campeonato Europeu de Kickboxing (categoria -54 kg): 2008/09 (Atleta: Fernando “Zenga” Machado).

FemininoCampeonato Europeu de Kickboxing (categoria -54 kg): 2008/09 (Atleta: Susana Rosa).

Muay ThaiCampeonato Mundial de Muay Thai (categoria -54 kg):  2007/08 (Atleta: Fernando “Zenga” Machado).

BoxeCampeão nacional de Boxe Tailandês : 2012''.

Polo Aquático
Masculino Campeonato Nacional de Polo Aquático: 2018/19, 2020/21, 2021/22. Taça de Portugal: 2020/21.
 Supertaça de Portugal:''' 2018/19, 2020/21.

Títulos Vitória Sport Clube
Vitoria